Марти: фамилия.

Известные носители

А 
 Марти, Андре (1886—1956) — французский коммунистический деятель.

Д 
 Марти, Джулия (род. 1988) — швейцарская хоккеистка.
 Марти, Дик (род. 1945) — депутат Совета кантонов (верхней палаты швейцарского парламента) от Либеральной партии, член Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

Ж 
 Марти, Жорж (1860—1908) — французский дирижёр и композитор.

К 
 Марти, Курт (1921—2017) — швейцарский поэт, прозаик, пастор, теолог.

М 
 Марти, Мария (?—ок. 1956) — самозванка, выдававшая себя за великую княжну Марию Николаевну, «чудом спасшуюся от расстрела».
 Марти, Монсеррат (род. 1972) — испанская оперная певица (сопрано), дочь Монсеррат Кабалье и Бернабе Марти (Bernabé Martí).

Н 
 Марти, Нереа (род. 2002) — испанская автогонщица.

Р 
 Марти, Рохер (более известный под своим именем Рохер; род. 1991) — испанский футболист, нападающий.
 Марти, Рудольф (род. 1950) — швейцарский бобслеист, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр.

С 
 Марти, Стефани (род. 1988) — швейцарская хоккеистка.

Ф 
 Марти, Фарабундо (1893—1932) — сальвадорский революционер, коммунист.
 Марти, Франсуа (1904—1994) — французский кардинал, титулярный архиепископ Эмесы и коадъютор Реймса с правом наследования, председатель Конференции католических епископов Франции.
 Марти, Франц — швейцарский кёрлингист.

Х 
 Марти, Хосе (1853—1895) — лидер освободительного движения Кубы от Испании, кубинский поэт, писатель, журналист.
 Марти, Хосе Луис (род. 1975) — испанский футболист, центральный полузащитник.

Ю 
 Марти, Юлий Юльевич (1874—1959) — русский и советский археолог, директор Керченского музея древностей.
 Марти, Юлий Юльевич (1906—1980) — советский ихтиолог, доктор биологических наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР.

Я 
 Марти, Ян Дмитриевич (настоящая фамилия Мартынов; род. 1970) — российский певец, музыкант, композитор, автор песен.

См. также 
 Марти-и-Аланис, Жоан (1928—2009) — испанский священнослужитель.
 Марти-и-Альсина, Рамон (1826—1894) — каталонский художник, представитель реалистического направления в искусстве.
 Марти Петит, Антони (род. 1963) — премьер-министр Андорры с 2011.
 Гонсалес Марти, Мануэль  (1877—1972) — испанский историк, музейный деятель и коллекционер керамики.

Топонимы 
 Кампу-ди-Марти — первый аэропорт города Сан-Паулу, расположенный в 6 км к северу от центра города, в районе субпрефектуры Сантана.
 Ле-Марти — коммуна во Франции, находится в регионе Лангедок — Руссильон.
 Сан-Марти-Вель — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония.
 Сан-Марти-де-Льемена — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония.
 Сан-Марти-де-Риукорб — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония.
 Сан-Марти-Саррока — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония.
 Сан-Марти-де-Сентельес — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония.
 Сан-Марти-де-Тоус — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония.
 Сан-Марти-д’Альбарс — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония.

Разное 
 «Ма́рти» — фильм 1955 года.
 «Марти» — советский минный заградитель Балтийского флота (бывшая императорская яхта «Штандарт»)
 «Марти» — советский эскадренный миноносец Морских сил Чёрного моря (бывший «Строгий»)
 Марти — кратер на Меркурии.

См. также 
 Марти Макфлай — главный герой фантастической приключенческой трилогии «Назад в будущее».
 Марти — железный мальчик — испано-корейский CGI-мультсериал.
 Мартин — мужское личное имя и фамилия.
 Орден «Хосе Марти» — государственная награда Республики Куба, один из трёх высших орденов, наряду с орденами «Карлос Мануэль де Сеспедес» и «Плайя-Хирон».